Al Aḩmadī (arabiska: اَلأَحْمَدِي, الاحمدي, Al Ahmadi) är en provinshuvudstad i Kuwait.   Den är huvudort i provinsen Al Ahmadi, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Kuwait Stad. Al Aḩmadī ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Al Aḩmadī är platt, och sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Al Aḩmadī.  Al Aḩmadī är det största samhället i trakten. Runt Al Aḩmadī är det i huvudsak tätbebyggt. 

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Muḩāfaz̧at al Aḩmadī